Osoby o nazwisku Wachowski, Wachowska:
 Barbara Wachowska (1929– 2005) – historyk, nauczycielka akademicka
 Barbara Dietrych-Wachowska
 Eugeniusz Wachowski (1932– 2000) – polski dyskobol, trener reprezentacji
 Kazimierz Wachowski (1873–1943) – polski historyk
 Krzysztof Wachowski (ur. 1942), polski archeolog
 Mieczysław Wachowski (ur. 1950), polski polityk
 Piotr Wachowski (ur. 1976) – polski artysta malarz
 Ryszard Wachowski (1930–1985) – polski rzeźbiarz
 Tomasz Wachowski (1899–1939) – polski żołnierz, powstaniec wielkopolski
 Urszula Wachowska (1938–2007) – polska polityk, nauczycielka, posłanka na Sejm III

 Lana i Lilly Wachowski – amerykańskie rodzeństwo filmowców
 Abraham Abel Pflug, pseud.: Wachowski (1896–1938)